Maja Vtič (ur. 27 stycznia 1988 w Novo Mesto) – słoweńska skoczkini narciarska, reprezentantka klubu SD Zabrdje, olimpijka, uczestniczka Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym w 2011, 2013 i 2015, brązowa medalistka mistrzostw świata juniorów w 2007.

Przebieg kariery 
Na międzynarodowej arenie zadebiutowała 19 lutego 2003 w Breitenbergu w zawodach FIS, gdzie zajęła 13. miejsce.

Pierwszy występ w Pucharze Kontynentalnym zaliczyła 23 lipca 2004 w Park City, gdzie była 18. 8 lutego 2005 w Schönwaldzie uplasowała się na szóstym miejscu w konkursie tej samej rangi. Cztery dni później w Baiersbronn po raz pierwszy w karierze stanęła na podium zawodów PK, przegrywając tylko z Moniką Pogladič. 17 lutego 2008 w Breitenbergu wygrała pierwszy w karierze konkurs PK, a 17 grudnia tego samego roku w Vancouver powtórzyła swój sukces. Łącznie w konkursach Pucharu Kontynentalnego dwunastokrotnie zajmowała miejsca w pierwszej trójce.

Vtič dwukrotnie uczestniczyła w mistrzostwach świata juniorów w narciarstwie klasycznym. W 2007 w Planicy zdobyła brązowy medal, a rok później w Zakopanem była 15.

Wzięła udział także w konkursie kobiet na Mistrzostwach Świata 2011 w Oslo i po skokach na 88,5 oraz 97 metrów uplasowała się na piątej pozycji.

3 grudnia 2011 w pierwszym w historii konkursie Pucharu Świata kobiet w Lillehammer zajęła 42. miejsce, po skoku na 74,5 m. Pierwsze pucharowe punkty zdobyła 7 stycznia 2012 w Hinterzarten po zajęciu 4. miejsca.

1 lutego 2014 w Hinzenbach po raz pierwszy w karierze stanęła na podium Pucharu Świata zajmując 3. miejsce.

Pierwsze zwycięstwo w zawodach Pucharu Świata odniosła 13 lutego 2016 w Ljubnie.

Igrzyska olimpijskie

Indywidualnie

Starty M. Vtič na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Drużynowo

Starty M. Vtič na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Starty M. Vtič na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Raw Air

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Turniej Sylwestrowy

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Korona Alp

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych LGP chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w poszczególnych konkursach LPK chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych LPK chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 Profil zawodniczki na oficjalnej stronie Międzynarodowej Federacji Narciarskiej 
 

Słoweńskie skoczkinie narciarskie
Urodzeni w 1988